Финал Кубка России по футболу 2015 года состоялся в четверг 21 мая на стадионе «Центральный» в Астрахани. В нём встретились «Локомотив» и «Кубань». «Локомотив» в шестой раз в истории выиграл Кубок России.

Матч транслировался по телеканалу «Россия-2».

Судья матча 
13 мая 2015 года главным судьёй матча был назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2015 году
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Спортивные соревнования в Астрахани
Май 2015 года
События 21 мая
ФК «Кубань»